Three Kingdoms: Fate of the Dragon — компьютерная игра в жанре стратегии разработанная Object Software в 2000-м году. На территории Европы игру распространяла Eidos Interactive. У игры имеется сиквел 2001 года.

Примечания 

Компьютерные стратегические игры